gleichmäßig konvex steht für:

 gleichmäßig konvexe Funktion
 gleichmäßig konvexer Raum